Die Saison 2004/05 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die einunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VV Humann Essen. Auch der Zweitplatzierte Oststeinbeker SV stieg auf. Absteiger waren der SSF Fortuna Bonn und der Telekom Post SV Bielefeld.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin II
 Telekom Post SV Bielefeld
 TuB Bocholt
 SSF Fortuna Bonn
 CarGo Bottrop
 USC Braunschweig
 VC Bad Dürrenberg/Spergau
 VV Humann Essen
 TSV Giesen
 MTV 48 Hildesheim
 VC Fortuna Kyritz
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 Oststeinbeker SV

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Markranstädt. Auch der Zweitplatzierte TG Rüsselsheim stieg auf. Der TSV Friedberg zog sich zurück, Absteiger gab es keine.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:

 GSVE Delitzsch
 Volleyball-Internat Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 VfB Friedrichshafen II
 TSV Friedberg
 SV Lohhof
 VC Markranstädt
 TV Rottenburg
 TG Rüsselsheim
 TSV Bad Saulgau
 1. SC Sonneberg
 TuS Eintracht Wiesbaden

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2004 05
Volleyballsaison 2004/05